Don’t Blame Me bezeichnet:
 Don’t Blame (McHugh-Fields-Lied), von Jimmy McHugh und Dorothy Fields geschriebenes Lied (1932)
 Don’t Blame Me, Originaltitel von Koalas und andere Verwandte, australische Fernsehserie (2002)
 Don’t Blame Me (Lied), Popsong von Taylor Swift (2017)